

Toponyme

Wellen, ville de l'arrondissement de Trèves-Sarrebourg en Rhénanie-Palatinat
Wellen, ville de l'arrondissement de Börde en Saxe-Anhalt

Wellen, ville de la province de Limbourg

Littérature
Wellen, nouvelle de Eduard von Keyserling parue en 1911

Homonymie de toponyme